Дмитрий Лобанов:
 Лобанов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1957) — российский дипломат.
 Лобанов, Дмитрий Петрович (род. 1924) — заслуженный геолог СССР, ректор Московского геологоразведочного института.
 Лобанов, Дмитрий Юрьевич (род. 1971) — глава Энгельсского муниципального района Саратовской области.